Аур:

Маршалловы Острова 
 Аур — атолл в Тихом океане, Маршалловы острова.

Россия 
 Аур — река в Еврейской автономной области. Сливаясь с рекой Ин, образует реку Большой Ин (приток Урми).
 Аур — село в Смидовичском районе ЕАО.
 Аур — станция Дальневосточной железной дороги.